Кумани, Куманис () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Кумани, Михаил Николаевич (1770—1865) — адмирал.
 Кумани, Михаил Николаевич (младший) (1831—1889) — контр-адмирал.